Naselja u Srbiji
 Paralovo (Bosilegrad, Srbija), naselje u općini Bosilegrad
 Paralovo (Novi Pazar, Srbija), naselje u općini Novi Pazar